ADAI est un sigle qui peut désigner :
 Association des anciens de l'IPEST, association des anciens étudiants de l'Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

Adai peut désigner :
 Adai, un peuple et une langue amérindiens de l'est de la Louisiane.